Balans (scheikunde), in de scheikunde
 Energiebalans (aarde)